Алина Анатольевна Дорофеева (31 августа 1998, Красноярск) — российская и азербайджанская футболистка, защитница клуба «Енисей» и сборной Азербайджана.

Биография 
Начала заниматься футболом в красноярской ДЮСШ № 2, первый тренер — Николай Непомнящий. С начала 2010-х годов тренировалась в детской команде ЖФК «Енисей». Становилась призёром региональных турниров, признавалась их лучшим игроком.

С 2014 года выступала за взрослую команду «Енисея». Становилась победительницей (2014) и серебряным призёром (2015, 2016) первого дивизиона России. С 2017 года вместе со своим клубом выступает в высшем дивизионе. Дебютный матч на высшем уровне сыграла 18 апреля 2017 года против «Россиянки». Автором своего первого гола в высшей лиге стала 11 апреля 2019 года в игре с «Чертаново».

В 2015 году вызывалась в юношескую (до 17 лет) сборную России, сыграла 3 матча в отборочном турнире чемпионата Европы среди 17-летних.

В 2019 году приняла гражданство Азербайджана и стала играть за сборную страны. В официальных матчах дебютировала 4 октября 2019 года в отборочной игре чемпионата Европы-2021 против Испании, а первый гол забила 10 ноября 2019 года в ворота Молдавии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Енисей»

Футболистки России
Футболистки Азербайджана
Игроки женской сборной Азербайджана по футболу
Игроки ЖФК «Енисей»